Тукумáн () — провинция в Аргентине.

Административное деление 

Провинция поделена на 17 департаментов.

Крупнейшие города (более 5 тыс.жителей) 

Провинции Аргентины